Појам Манас може да се односи на:
 Манас (река)
 Манас (језеро у Кини)
 Манас (национални парк)
 3349 Manas